Wish est un mot anglais signifiant gré, désir, souhait. Il peut aussi désigner :

Cinéma 

 , film sud-coréen de  sorti en 2013.

Manga 

 Wish, manga de CLAMP.

Musique

Chanson 

 , chanson d'Olivia Lufkin présente sur l'album Olivia inspi' reira (Trapnest) sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Wish, chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Wish, album de  sorti le .

Informatique 

 Wish, un shell en langage TCL.

Autres 
 Wish, plateforme de commerce en ligne

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre